Lamala peut faire référence à :
 l', ou lamala, pâtisserie alsacienne ;
 , district indonésien ;
 , baie indonésienne ;
  (née en 1958), joueuse de basket-ball hongroise.